Fortner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Fortner (1809–1862), böhmischer Silberschmied, Maler, Lithograf und Ziseleur
 Georg Fortner (1814–1879), deutscher Historienmaler 
 Johann Fortner (1884–1947), deutscher Offizier der Wehrmacht
 Josef Fortner (1893–1969), deutscher Veterinärmediziner und Hygieniker
 Sullivan Fortner (* 1986), amerikanischer Jazzmusiker
 Wolfgang Fortner (1907–1987), deutscher Komponist, Kompositionslehrer und Dirigent

Siehe auch:

 Furtner